Tuman, unitat de 10.000 homes a l'exèrcit mongol (segles XIII-XIV)
 Tuman, districte administratiu dels mongols, especialment al Il-kanat
 Tuman, unitat de mesura comptable de Pèrsia, l'Àsia Central i l'Índia
 Tuman, moneda dels qadjars de Pèrsia.